

Distintivos de grado

Gorras y Escudetes

Uniformes

Oficiales masculinos

Oficiales femeninos

Piochas de especialidad

Referencias

Véase también 
 Distintivos de grado de Carabineros de Chile
 Distintivos de grado de Gendarmería de Chile
 Distintivos de grado de los oficiales del Ejército de Chile
 Distintivos de grado de los Oficiales de Marina de la Armada de Chile
 Distintivos de grado de la Gente de Mar de la Armada de Chile
 Distintivos de grado del personal de cuadro permanente de la Fuerza Aérea de Chile
 Escalafón militar de Chile

Fuerza Aérea de Chile
Chile